

Cucina 
 Udon – pasta preparata con farina di grano tenero tipica della cucina giapponese

Geografia 
 Udon Thani – città maggiore della Thailandia
 Provincia di Udon Thani – provincia in Thailandia

Manga 
 Udon Ise – uno dei personaggi di Naruto (Villaggio della Foglia)
 Udon no kuni no kin'iro kemari – manga scritto e disegnato da Nodoka Shinomaru

Altro 
 Udon Entertainment – studio d'arte ed editore canadese